Sibberup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sibberup (Fensmark Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fensmark Sogn, Næstved Kommune
 Sibberup (Søndersted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Søndersted Sogn, Holbæk Kommune
 Sibberup (Ørslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslev Sogn, Slagelse Kommune
 Sibberup (Esbønderup) – en tidligere bebyggelse ved Esbønderup, Gribskov Kommune